Clarke County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Clarke County (Alabama)
Clarke County (Georgia)
Clarke County (Iowa)
Clarke County (Mississippi)
Clarke County (Virginia)

Zie ook
Clark County (doorverwijspagina)